You Ain't Seen Nothing Yet –  singolo dei Bachman-Turner Overdrive del 1974, dall'album Not Fragile
 You Ain't Seen Nothing Yet – album dei Bachman-Turner Overdrive del 1983
 You Ain't Seen Nothin' Yet – EP dei Krokus del 1994; contiene una cover del brano dei Bachman-Turner Overdrive